|-
|(110251)||2001 SB238|| align=right|15,2|| align=right|3,204|| align=right|0,142|| align=right|6,14|| align=right|5,734||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110252)||2001 SZ238|| align=right|16,2|| align=right|2,539|| align=right|0,225|| align=right|4,61|| align=right|4,045||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110253)||2001 SK239|| align=right|16,4|| align=right|2,596|| align=right|0,299|| align=right|5,25|| align=right|4,182||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110254)||2001 ST239|| align=right|15,2|| align=right|3,166|| align=right|0,049|| align=right|9,48|| align=right|5,634||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110255)||2001 SY239|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,123|| align=right|6,00|| align=right|4,527||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110256)||2001 SM240|| align=right|16,1|| align=right|2,525|| align=right|0,244|| align=right|6,00|| align=right|4,011||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110257)||2001 SS240|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,140|| align=right|6,99|| align=right|3,684||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110258)||2001 SW241|| align=right|15,5|| align=right|2,771|| align=right|0,080|| align=right|1,44|| align=right|4,613||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110259)||2001 SN243|| align=right|16,6|| align=right|2,575|| align=right|0,200|| align=right|4,09|| align=right|4,132||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110260)||2001 SM245|| align=right|15,2|| align=right|2,729|| align=right|0,147|| align=right|3,09|| align=right|4,509||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110261)||2001 SD246|| align=right|16,3|| align=right|2,564|| align=right|0,196|| align=right|0,60|| align=right|4,106||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110262)||2001 SH246|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,148|| align=right|3,99|| align=right|4,691||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110263)||2001 SQ247|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,186|| align=right|12,21|| align=right|4,385||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110264)||2001 SH248|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,086|| align=right|11,55|| align=right|4,068||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110265)||2001 SM248|| align=right|15,1|| align=right|2,765|| align=right|0,049|| align=right|10,90|| align=right|4,598||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110266)||2001 SR248|| align=right|16,1|| align=right|3,109|| align=right|0,199|| align=right|1,80|| align=right|5,481||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110267)||2001 SU248|| align=right|15,4|| align=right|2,630|| align=right|0,165|| align=right|3,69|| align=right|4,265||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110268)||2001 SZ248|| align=right|14,5|| align=right|2,984|| align=right|0,135|| align=right|10,01|| align=right|5,155||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110269)||2001 SD249|| align=right|15,8|| align=right|2,734|| align=right|0,182|| align=right|23,30|| align=right|4,521||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110270)||2001 SQ249|| align=right|16,1|| align=right|2,702|| align=right|0,033|| align=right|5,75|| align=right|4,441||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110271)||2001 SD250|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,144|| align=right|3,11|| align=right|5,290||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110272)||2001 SR251|| align=right|15,4|| align=right|2,724|| align=right|0,058|| align=right|4,13|| align=right|4,496||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110273)||2001 SX251|| align=right|15,5|| align=right|2,744|| align=right|0,082|| align=right|8,75|| align=right|4,545||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110274)||2001 SD252|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,093|| align=right|4,56|| align=right|4,510||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110275)||2001 SO252|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,064|| align=right|3,35|| align=right|4,278||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110276)||2001 SW252|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,058|| align=right|4,91|| align=right|4,248||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110277)||2001 SK253|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,056|| align=right|3,20|| align=right|4,407||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110278)||2001 SW253|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,204|| align=right|5,33|| align=right|4,181||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110279)||2001 SM254|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,062|| align=right|3,86|| align=right|4,555||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110280)||2001 SS254|| align=right|15,3|| align=right|2,753|| align=right|0,170|| align=right|10,03|| align=right|4,568||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110281)||2001 SW254|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,213|| align=right|14,57|| align=right|4,342||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110282)||2001 SD257|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,027|| align=right|2,43|| align=right|4,284||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110283)||2001 SO257|| align=right|15,4|| align=right|2,694|| align=right|0,132|| align=right|5,23|| align=right|4,422||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110284)||2001 SD259|| align=right|17,3|| align=right|2,583|| align=right|0,193|| align=right|1,85|| align=right|4,151||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110285)||2001 SD260|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,104|| align=right|7,98|| align=right|4,223||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110286)||2001 SA261|| align=right|16,6|| align=right|2,706|| align=right|0,024|| align=right|1,89|| align=right|4,452||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110287)||2001 SF261|| align=right|15,0|| align=right|3,165|| align=right|0,250|| align=right|5,32|| align=right|5,630||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110288)||2001 SL262|| align=right|15,8|| align=right|2,376|| align=right|0,212|| align=right|2,91|| align=right|3,661||MBA||23. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110289)||2001 SM262|| align=right|13,9|| align=right|3,194|| align=right|0,142|| align=right|15,35|| align=right|5,708||MBA||23. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110290)||2001 SN262|| align=right|14,6|| align=right|2,807|| align=right|0,227|| align=right|10,03|| align=right|4,702||MBA||23. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110291)||2001 SB263|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,079|| align=right|2,57|| align=right|5,342||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110292)||2001 SC265|| align=right|15,3|| align=right|2,755|| align=right|0,094|| align=right|5,24|| align=right|4,572||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110293)||2001 SE265|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,038|| align=right|2,85|| align=right|4,181||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110294)||2001 SK265|| align=right|15,5|| align=right|2,679|| align=right|0,023|| align=right|13,34|| align=right|4,385||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110295)||2001 SN265|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,072|| align=right|2,27|| align=right|4,357||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110296)||2001 SR265|| align=right|15,6|| align=right|2,795|| align=right|0,066|| align=right|4,87|| align=right|4,673||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110297)||2001 SH266|| align=right|15,1|| align=right|3,208|| align=right|0,186|| align=right|0,69|| align=right|5,745||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110298)||2001 ST266|| align=right|17,1|| align=right|2,267|| align=right|0,213|| align=right|1,87|| align=right|3,414||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110299)||2001 SW266|| align=right|15,8|| align=right|2,707|| align=right|0,062|| align=right|7,05|| align=right|4,452||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110300)||2001 SB267|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,197|| align=right|8,57|| align=right|4,595||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110301)||2001 SC270|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,042|| align=right|16,30|| align=right|4,227||MBA||18. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110302)||2001 SM270|| align=right|15,4|| align=right|2,544|| align=right|0,257|| align=right|13,32|| align=right|4,056||MBA||26. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(110303)||2001 SR270|| align=right|15,4|| align=right|2,634|| align=right|0,175|| align=right|4,08|| align=right|4,275||MBA||16. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110304)||2001 SV270|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,169|| align=right|8,63|| align=right|4,571||MBA||16. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110305)||2001 SP272|| align=right|15,3|| align=right|3,074|| align=right|0,039|| align=right|3,55|| align=right|5,389||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110306)||2001 SW272|| align=right|15,8|| align=right|1,933|| align=right|0,020|| align=right|22,04|| align=right|2,687||MBA||26. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110307)||2001 SQ273|| align=right|15,9|| align=right|2,864|| align=right|0,018|| align=right|1,26|| align=right|4,845||MBA||19. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(110308)||2001 SW276|| align=right|15,0|| align=right|3,118|| align=right|0,227|| align=right|4,77|| align=right|5,505||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110309)||2001 SK277|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,107|| align=right|10,37|| align=right|4,524||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110310)||2001 SX277|| align=right|14,2|| align=right|3,234|| align=right|0,162|| align=right|11,93|| align=right|5,814||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110311)||2001 SL278|| align=right|15,9|| align=right|2,636|| align=right|0,265|| align=right|4,28|| align=right|4,278||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110312)||2001 SF279|| align=right|14,4|| align=right|2,664|| align=right|0,240|| align=right|13,33|| align=right|4,348||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110313)||2001 SG279|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,049|| align=right|5,68|| align=right|4,411||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110314)||2001 SQ279|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,109|| align=right|2,63|| align=right|4,229||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110315)||2001 SR279|| align=right|15,8|| align=right|2,624|| align=right|0,203|| align=right|10,34|| align=right|4,249||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110316)||2001 SZ279|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,088|| align=right|3,22|| align=right|4,683||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110317)||2001 SE280|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,099|| align=right|3,02|| align=right|4,279||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110318)||2001 SL280|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,232|| align=right|2,55|| align=right|5,192||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110319)||2001 SZ280|| align=right|16,5|| align=right|2,546|| align=right|0,206|| align=right|0,92|| align=right|4,061||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110320)||2001 SD281|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,136|| align=right|3,42|| align=right|4,650||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110321)||2001 SH281|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,276|| align=right|2,93|| align=right|4,189||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110322)||2001 SR281|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,147|| align=right|13,52|| align=right|4,305||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110323)||2001 SH282|| align=right|13,8|| align=right|2,730|| align=right|0,164|| align=right|34,84|| align=right|4,511||MBA||27. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110324)||2001 SV282|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,170|| align=right|13,91|| align=right|4,374||MBA||22. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110325)||2001 SZ285|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,367|| align=right|17,91|| align=right|4,153||MBA||28. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(110326)||2001 SN286|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,240|| align=right|5,15|| align=right|4,074||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110327)||2001 SP286|| align=right|15,1|| align=right|2,674|| align=right|0,180|| align=right|12,05|| align=right|4,371||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110328)||2001 SQ286|| align=right|16,2|| align=right|2,562|| align=right|0,153|| align=right|9,98|| align=right|4,101||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110329)||2001 ST287|| align=right|13,8|| align=right|3,191|| align=right|0,049|| align=right|21,21|| align=right|5,699||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110330)||2001 SY287|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,115|| align=right|14,97|| align=right|4,022||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110331)||2001 SE289|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,165|| align=right|12,83|| align=right|4,330||MBA||23. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(110332)||2001 SP289|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,147|| align=right|13,83|| align=right|4,055||MBA||25. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(110333)||2001 SS290|| align=right|14,7|| align=right|2,811|| align=right|0,146|| align=right|18,60|| align=right|4,711||MBA||25. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(110334)||2001 SM291|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,074|| align=right|15,88|| align=right|5,312||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110335)||2001 SN291|| align=right|14,0|| align=right|2,645|| align=right|0,201|| align=right|13,74|| align=right|4,302||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110336)||2001 SO291|| align=right|15,5|| align=right|2,686|| align=right|0,111|| align=right|12,11|| align=right|4,402||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110337)||2001 SP291|| align=right|14,6|| align=right|2,802|| align=right|0,189|| align=right|9,18|| align=right|4,689||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110338)||2001 SW291|| align=right|14,7|| align=right|2,917|| align=right|0,079|| align=right|16,96|| align=right|4,982||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110339)||2001 SY291|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,085|| align=right|14,78|| align=right|4,193||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110340)||2001 SC292|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,197|| align=right|16,26|| align=right|4,113||MBA||23. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110341)||2001 SD292|| align=right|16,8|| align=right|2,610|| align=right|0,210|| align=right|14,66|| align=right|4,215||MBA||23. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110342)||2001 SN292|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,141|| align=right|7,33|| align=right|3,811||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110343)||2001 SW292|| align=right|15,1|| align=right|3,161|| align=right|0,080|| align=right|3,23|| align=right|5,619||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110344)||2001 SG294|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,198|| align=right|3,20|| align=right|5,375||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110345)||2001 SK295|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,224|| align=right|3,41|| align=right|3,800||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110346)||2001 SJ297|| align=right|15,3|| align=right|3,048|| align=right|0,067|| align=right|11,79|| align=right|5,321||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110347)||2001 SK299|| align=right|15,9|| align=right|2,634|| align=right|0,086|| align=right|1,22|| align=right|4,275||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110348)||2001 SK306|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,140|| align=right|9,52|| align=right|4,213||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110349)||2001 ST313|| align=right|14,6|| align=right|2,999|| align=right|0,108|| align=right|11,14|| align=right|5,194||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110350)||2001 SO314|| align=right|14,8|| align=right|3,148|| align=right|0,121|| align=right|6,26|| align=right|5,584||MBA||23. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110351)||2001 SR314|| align=right|16,3|| align=right|2,657|| align=right|0,099|| align=right|6,28|| align=right|4,329||MBA||23. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110352)||2001 SY314|| align=right|14,1|| align=right|2,961|| align=right|0,089|| align=right|10,38|| align=right|5,095||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110353)||2001 SZ314|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,056|| align=right|21,56|| align=right|4,184||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110354)||2001 SO315|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,212|| align=right|12,11|| align=right|4,358||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110355)||2001 SJ316|| align=right|15,3|| align=right|2,644|| align=right|0,269|| align=right|12,80|| align=right|4,299||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110356)||2001 SM316|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,110|| align=right|17,56|| align=right|4,154||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110357)||2001 SZ316|| align=right|14,2|| align=right|3,128|| align=right|0,105|| align=right|22,60|| align=right|5,530||MBA||25. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110358)||2001 SA317|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,106|| align=right|24,26|| align=right|5,520||MBA||25. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110359)||2001 SA318|| align=right|12,3|| align=right|5,252|| align=right|0,090|| align=right|3,44|| align=right|12,04||JUT||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110360)||2001 SY322|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,204|| align=right|10,92|| align=right|4,229||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110361)||2001 SF324|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,144|| align=right|16,12|| align=right|4,341||MBA||26. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110362)||2001 SJ324|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,097|| align=right|10,95|| align=right|5,106||MBA||16. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110363)||2001 SH325|| align=right|14,9|| align=right|2,717|| align=right|0,209|| align=right|12,61|| align=right|4,477||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110364)||2001 SJ325|| align=right|15,6|| align=right|2,759|| align=right|0,120|| align=right|9,78|| align=right|4,583||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110365)||2001 SR325|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,038|| align=right|9,69|| align=right|5,379||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110366)||2001 SX325|| align=right|15,8|| align=right|2,654|| align=right|0,113|| align=right|13,26|| align=right|4,322||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110367)||2001 SE327|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,122|| align=right|14,19|| align=right|4,016||MBA||18. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110368)||2001 SH327|| align=right|15,8|| align=right|2,660|| align=right|0,137|| align=right|13,34|| align=right|4,336||MBA||18. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110369)||2001 SJ327|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,156|| align=right|10,88|| align=right|4,424||MBA||18. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110370)||2001 SM327|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,143|| align=right|11,23|| align=right|4,552||MBA||18. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110371)||2001 SR328|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,171|| align=right|12,88|| align=right|4,206||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110372)||2001 SX328|| align=right|15,9|| align=right|2,474|| align=right|0,080|| align=right|7,46|| align=right|3,890||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110373)||2001 SM329|| align=right|15,2|| align=right|2,673|| align=right|0,114|| align=right|14,55|| align=right|4,369||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110374)||2001 SF332|| align=right|14,3|| align=right|3,243|| align=right|0,028|| align=right|10,61|| align=right|5,839||MBA||19. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(110375)||2001 SR334|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,180|| align=right|1,53|| align=right|3,781||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110376)||2001 SS339|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,127|| align=right|11,93|| align=right|4,165||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110377)||2001 SU341|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,091|| align=right|7,53|| align=right|3,788||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110378)||2001 SB343|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,132|| align=right|6,35|| align=right|4,089||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110379)||2001 SC343|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,131|| align=right|13,20|| align=right|4,104||MBA||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110380)||2001 SO343|| align=right|12,0|| align=right|5,196|| align=right|0,090|| align=right|22,67|| align=right|11,85||JUT||22. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110381)||2001 SJ345|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,117|| align=right|14,15|| align=right|4,182||MBA||23. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110382)||2001 SJ348|| align=right|14,7|| align=right|2,782|| align=right|0,063|| align=right|8,55|| align=right|4,639||MBA||26. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110383)||2001 SO350|| align=right|15,4|| align=right|2,660|| align=right|0,101|| align=right|14,73|| align=right|4,339||MBA||23. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110384)||2001 TM1|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,024|| align=right|7,99|| align=right|4,491||MBA||11. oktober 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(110385)||2001 TL2|| align=right|14,9|| align=right|2,775|| align=right|0,102|| align=right|8,45|| align=right|4,621||MBA||6. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110386)||2001 TG3|| align=right|16,0|| align=right|2,672|| align=right|0,239|| align=right|2,37|| align=right|4,366||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110387)||2001 TQ3|| align=right|15,9|| align=right|2,695|| align=right|0,061|| align=right|1,90|| align=right|4,422||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110388)||2001 TN4|| align=right|16,1|| align=right|2,652|| align=right|0,100|| align=right|1,67|| align=right|4,318||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110389)||2001 TD6|| align=right|15,6|| align=right|2,729|| align=right|0,066|| align=right|5,88|| align=right|4,507||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110390)||2001 TE6|| align=right|14,9|| align=right|3,136|| align=right|0,067|| align=right|15,31|| align=right|5,553||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110391)||2001 TS7|| align=right|14,4|| align=right|3,203|| align=right|0,036|| align=right|21,43|| align=right|5,732||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110392)||2001 TA8|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,212|| align=right|2,75|| align=right|4,351||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110393)||2001 TC8|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,088|| align=right|12,15|| align=right|4,462||MBA||11. oktober 2001||Le Creusot||Le Creusot
|-
|(110394)||2001 TE8|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,210|| align=right|9,00|| align=right|5,509||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110395)||2001 TO8|| align=right|14,3|| align=right|2,561|| align=right|0,192|| align=right|13,53|| align=right|4,097||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110396)||2001 TK9|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,294|| align=right|13,20|| align=right|4,317||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110397)||2001 TO9|| align=right|15,3|| align=right|2,809|| align=right|0,084|| align=right|2,12|| align=right|4,707||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110398)||2001 TU9|| align=right|16,1|| align=right|2,784|| align=right|0,026|| align=right|1,16|| align=right|4,644||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110399)||2001 TR10|| align=right|15,7|| align=right|2,791|| align=right|0,120|| align=right|5,71|| align=right|4,663||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110400)||2001 TW10|| align=right|15,7|| align=right|2,471|| align=right|0,110|| align=right|5,56|| align=right|3,884||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110401)||2001 TW11|| align=right|15,6|| align=right|2,714|| align=right|0,052|| align=right|4,94|| align=right|4,470||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110402)||2001 TL12|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,180|| align=right|3,78|| align=right|4,180||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110403)||2001 TX12|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,167|| align=right|23,80|| align=right|3,592||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110404)||2001 TR13|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,223|| align=right|15,46|| align=right|4,117||MBA||11. oktober 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(110405)||2001 TS13|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,196|| align=right|13,79|| align=right|4,486||MBA||12. oktober 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(110406)||2001 TJ14|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,210|| align=right|12,19|| align=right|4,115||MBA||6. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110407)||2001 TU14|| align=right|15,3|| align=right|2,745|| align=right|0,046|| align=right|4,58|| align=right|4,547||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110408)||2001 TJ15|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,071|| align=right|5,83|| align=right|4,399||MBA||13. oktober 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(110409)||2001 TM15|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,158|| align=right|9,52|| align=right|4,501||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110410)||2001 TP15|| align=right|15,5|| align=right|2,626|| align=right|0,161|| align=right|17,15|| align=right|4,256||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110411)||2001 TQ15|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,101|| align=right|14,90|| align=right|4,275||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110412)||2001 TS15|| align=right|15,4|| align=right|2,661|| align=right|0,208|| align=right|13,30|| align=right|4,340||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110413)||2001 TA16|| align=right|15,7|| align=right|2,642|| align=right|0,174|| align=right|9,20|| align=right|4,294||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110414)||2001 TM16|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,200|| align=right|18,17|| align=right|5,456||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110415)||2001 TS17|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,163|| align=right|12,85|| align=right|4,542||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110416)||2001 TU18|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,179|| align=right|9,07|| align=right|5,717||MBA||11. oktober 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(110417)||2001 TG19|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,230|| align=right|12,21|| align=right|4,483||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110418)||2001 TK19|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,103|| align=right|13,36|| align=right|4,249||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110419)||2001 TS19|| align=right|14,7|| align=right|2,775|| align=right|0,143|| align=right|7,96|| align=right|4,622||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110420)||2001 TE20|| align=right|14,4|| align=right|2,623|| align=right|0,088|| align=right|14,09|| align=right|4,247||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110421)||2001 TM20|| align=right|14,3|| align=right|2,782|| align=right|0,095|| align=right|9,14|| align=right|4,641||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110422)||2001 TZ20|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|13,42|| align=right|4,071||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110423)||2001 TJ21|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,078|| align=right|8,52|| align=right|4,240||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110424)||2001 TK21|| align=right|16,4|| align=right|2,450|| align=right|0,143|| align=right|7,06|| align=right|3,833||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110425)||2001 TB24|| align=right|15,6|| align=right|2,647|| align=right|0,106|| align=right|5,01|| align=right|4,306||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110426)||2001 TF24|| align=right|15,7|| align=right|2,795|| align=right|0,046|| align=right|3,44|| align=right|4,671||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110427)||2001 TE25|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,111|| align=right|3,85|| align=right|4,558||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110428)||2001 TA26|| align=right|15,1|| align=right|2,746|| align=right|0,089|| align=right|4,55|| align=right|4,549||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110429)||2001 TB26|| align=right|15,1|| align=right|2,768|| align=right|0,071|| align=right|4,05|| align=right|4,604||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110430)||2001 TF26|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,031|| align=right|5,02|| align=right|4,579||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110431)||2001 TK26|| align=right|14,9|| align=right|2,783|| align=right|0,017|| align=right|3,41|| align=right|4,642||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110432)||2001 TE27|| align=right|14,6|| align=right|3,156|| align=right|0,114|| align=right|2,99|| align=right|5,606||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110433)||2001 TJ27|| align=right|15,9|| align=right|2,617|| align=right|0,164|| align=right|1,97|| align=right|4,232||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110434)||2001 TK27|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,029|| align=right|2,75|| align=right|4,184||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110435)||2001 TD28|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,051|| align=right|13,92|| align=right|4,363||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110436)||2001 TR28|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,088|| align=right|14,33|| align=right|4,336||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110437)||2001 TD29|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,076|| align=right|14,26|| align=right|4,143||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110438)||2001 TG29|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,164|| align=right|10,24|| align=right|4,275||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110439)||2001 TW29|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,080|| align=right|5,11|| align=right|4,672||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110440)||2001 TA31|| align=right|14,8|| align=right|3,018|| align=right|0,024|| align=right|6,74|| align=right|5,243||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110441)||2001 TP35|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,179|| align=right|13,35|| align=right|4,068||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110442)||2001 TQ36|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,105|| align=right|12,55|| align=right|4,185||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110443)||2001 TA37|| align=right|16,0|| align=right|2,612|| align=right|0,201|| align=right|8,38|| align=right|4,221||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110444)||2001 TC37|| align=right|14,9|| align=right|2,791|| align=right|0,258|| align=right|12,40|| align=right|4,661||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110445)||2001 TG37|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,255|| align=right|3,86|| align=right|4,113||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110446)||2001 TP37|| align=right|14,6|| align=right|2,608|| align=right|0,128|| align=right|12,02|| align=right|4,210||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110447)||2001 TB38|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,163|| align=right|6,73|| align=right|4,288||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110448)||2001 TP38|| align=right|14,4|| align=right|2,841|| align=right|0,056|| align=right|12,75|| align=right|4,787||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110449)||2001 TA39|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,265|| align=right|8,20|| align=right|4,560||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110450)||2001 TL41|| align=right|14,5|| align=right|2,525|| align=right|0,160|| align=right|5,25|| align=right|4,011||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110451)||2001 TQ41|| align=right|14,1|| align=right|2,601|| align=right|0,226|| align=right|12,98|| align=right|4,194||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110452)||2001 TA42|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,082|| align=right|4,61|| align=right|4,526||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110453)||2001 TF42|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,206|| align=right|12,66|| align=right|4,252||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110454)||2001 TL42|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,199|| align=right|9,29|| align=right|4,464||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110455)||2001 TO42|| align=right|14,6|| align=right|2,793|| align=right|0,236|| align=right|6,79|| align=right|4,666||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110456)||2001 TO44|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,218|| align=right|12,06|| align=right|4,625||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110457)||2001 TT45|| align=right|16,9|| align=right|2,165|| align=right|0,183|| align=right|0,92|| align=right|3,186||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110458)||2001 TM46|| align=right|14,8|| align=right|2,791|| align=right|0,320|| align=right|19,24|| align=right|4,662||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110459)||2001 TX46|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,062|| align=right|3,11|| align=right|4,646||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110460)||2001 TZ46|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,336|| align=right|5,80|| align=right|4,399||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110461)||2001 TD47|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,172|| align=right|1,75|| align=right|4,044||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110462)||2001 TC49|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,110|| align=right|2,16|| align=right|5,014||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110463)||2001 TE50|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,186|| align=right|14,23|| align=right|4,100||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110464)||2001 TH50|| align=right|15,8|| align=right|2,685|| align=right|0,059|| align=right|5,72|| align=right|4,399||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110465)||2001 TT51|| align=right|14,0|| align=right|3,184|| align=right|0,128|| align=right|5,84|| align=right|5,682||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110466)||2001 TZ51|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,197|| align=right|5,59|| align=right|4,138||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110467)||2001 TH52|| align=right|16,8|| align=right|2,583|| align=right|0,298|| align=right|5,51|| align=right|4,151||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110468)||2001 TH53|| align=right|16,4|| align=right|2,670|| align=right|0,048|| align=right|2,18|| align=right|4,362||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110469)||2001 TG54|| align=right|15,1|| align=right|2,633|| align=right|0,043|| align=right|21,56|| align=right|4,272||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110470)||2001 TJ54|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,102|| align=right|7,40|| align=right|4,076||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110471)||2001 TH55|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,153|| align=right|3,82|| align=right|4,522||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110472)||2001 TK55|| align=right|15,8|| align=right|2,711|| align=right|0,016|| align=right|3,91|| align=right|4,463||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110473)||2001 TY55|| align=right|15,5|| align=right|2,755|| align=right|0,032|| align=right|3,84|| align=right|4,573||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110474)||2001 TA56|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,092|| align=right|9,01|| align=right|4,521||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110475)||2001 TD56|| align=right|15,6|| align=right|3,122|| align=right|0,064|| align=right|2,01|| align=right|5,516||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110476)||2001 TJ56|| align=right|15,0|| align=right|3,372|| align=right|0,132|| align=right|10,36|| align=right|6,191||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110477)||2001 TM56|| align=right|16,0|| align=right|2,606|| align=right|0,113|| align=right|14,78|| align=right|4,206||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110478)||2001 TT57|| align=right|16,0|| align=right|2,474|| align=right|0,121|| align=right|2,66|| align=right|3,891||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110479)||2001 TL58|| align=right|14,9|| align=right|2,752|| align=right|0,046|| align=right|5,30|| align=right|4,565||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110480)||2001 TO58|| align=right|15,7|| align=right|2,761|| align=right|0,071|| align=right|4,31|| align=right|4,588||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110481)||2001 TR58|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,077|| align=right|1,79|| align=right|4,389||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110482)||2001 TG59|| align=right|15,1|| align=right|2,695|| align=right|0,014|| align=right|9,36|| align=right|4,424||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110483)||2001 TU59|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,142|| align=right|2,85|| align=right|4,174||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110484)||2001 TP60|| align=right|15,9|| align=right|2,657|| align=right|0,116|| align=right|8,09|| align=right|4,330||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110485)||2001 TZ60|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,090|| align=right|2,45|| align=right|4,449||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110486)||2001 TC61|| align=right|15,9|| align=right|2,640|| align=right|0,191|| align=right|4,40|| align=right|4,289||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110487)||2001 TW61|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,088|| align=right|2,40|| align=right|4,106||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110488)||2001 TX61|| align=right|15,8|| align=right|2,721|| align=right|0,197|| align=right|2,17|| align=right|4,488||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110489)||2001 TO62|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,158|| align=right|8,54|| align=right|4,557||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110490)||2001 TZ62|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,047|| align=right|3,48|| align=right|3,334||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110491)||2001 TD63|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,203|| align=right|13,01|| align=right|4,464||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110492)||2001 TE63|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,064|| align=right|1,75|| align=right|4,437||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110493)||2001 TX63|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,071|| align=right|12,91|| align=right|4,012||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110494)||2001 TZ63|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,115|| align=right|12,52|| align=right|4,112||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110495)||2001 TB64|| align=right|14,2|| align=right|2,693|| align=right|0,110|| align=right|14,17|| align=right|4,417||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110496)||2001 TL64|| align=right|15,1|| align=right|2,526|| align=right|0,201|| align=right|7,15|| align=right|4,015||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110497)||2001 TP64|| align=right|15,5|| align=right|2,707|| align=right|0,053|| align=right|5,70|| align=right|4,453||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110498)||2001 TG65|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,099|| align=right|2,17|| align=right|4,229||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110499)||2001 TN65|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,101|| align=right|10,20|| align=right|4,153||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110500)||2001 TT65|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,081|| align=right|2,13|| align=right|4,160||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov